Bourbon County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Bourbon County (Kansas)
Bourbon County (Kentucky)